Лена Шенеборн (нім. Lena Schöneborn, 11 квітня 1986) — німецька сучасна п'ятиборка, олімпійська чемпіонка.
 Рабея Шенеборн (нім. Rabea Schöneborn, нар. 13 березня 1994) — німецька легкоатлетка, яка спеціалізується у бігу на довгі дистанції.

німецькі прізвища